Die Ekstraklasa 2019/20 war die 86. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren seit ihrer Gründung im Jahre 1927. Sie begann am 19. Juli 2019 und endete am 19. Juli 2020. Vom 22. Dezember bis 6. Februar war sie von der Winterpause unterbrochen. Titelverteidiger war Piast Gliwice.

Zwischen dem 10. März 2020 und 28. Mai 2020 fand wegen der COVID-19-Pandemie in Polen kein Spielbetrieb statt. Meister wurde zum 14. Mal Legia Warschau, der mit Ruch Chorzów und Górnik Zabrze als Rekordmeister gleichzog.  Aufsteiger aus der 1. Liga waren Raków Częstochowa nach 21 Jahren Abstinenz und ŁKS Łódź (zuletzt 2011/12).

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten zunächst an 30 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Im Anschluss traten die besten acht Teams in der Meisterrunde, die anderen acht in der Abstiegsrunde jeweils einmal gegeneinander an. Im Gegensatz zur Vorsaison wurden in der Abstiegsrunde drei statt zwei Absteigern ermittelt. Eine Erweiterung der Liga auf 18 Teams wurde in Erwägung gezogen.

Stadien und Spielorte

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Endrunde

Meisterrunde 
Die acht bestplatzierten Vereine der Vorrunde erreichen die Meisterrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal ging. Der Meister nimmt an der Qualifikation zur Champions League teil und die beiden Mannschaften auf den Plätzen zwei und drei an der Qualifikation zur Europa League.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Punkte aus Vorrunde – 3. Direkter Vergleich aus Vorrunde (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Fair-Play

Kreuztabelle

Abstiegsrunde 
Die Teams auf den Plätzen 9 bis 16 der Vorrunde erreichten die Abstiegsrunde. Nach Abschluss der Runde stiegen die drei Letztplatzierten in die zweitklassige 1. Liga ab.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Punkte aus Vorrunde – 3. Direkter Vergleich aus Vorrunde (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore – 6. Fair-Play

Kreuztabelle

Torschützenliste

Einzelnachweise 

2019
Fußballsaison 2019/20